Вистріл — викидання кулі чи ядра зі ствола ствольної зброї
 Вистріл — коротке горизонтальне рангоутне дерево
 Вистріл — присілок, Сладковський район, Тюменська область, Росія

ru:Выстрел (значения)